Бабаяро — фамилия. Известные носители:
 Бабаяро, Селестин (род. 1978) — нигерийский футболист, защитник, младший брат Эммануила Бабаяро.
 Бабаяро, Эммануэл (род. 1976) — нигерийский футболист, игравший на позиции вратаря, олимпийский чемпион 1996 года.